Мысовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Мысовская волость — в составе Балахнинского уезда Нижегородской губернии.
 Мысовская волость — в составе Оханского уезда Пермской губернии.